Эбало Великий (, ; ум. ) — правитель  в конце XIII века.

Представитель рода синьоров Шалланта. Сын графа Аосты  и Беатрисы Женевской, внучки Амадея II Женевского. Унаследовал власть после смерти своего дяди  в 1277 году. Благодаря браку с Алессией де Монжове, дочерью последнего синьора Монжове, унаследовал часть этого феода вместе с .

Графы Аосты были союзниками и вассалами графов Савойских — в этот период Амадея V, — однако графу Эбало удавалось успешно балансировать между Амадеем и его главными противниками, маркизами Монферрата: в 1280 году он пытался освободить из плена маркиза Гульельмо VII, а позднее, в 1297 году, занял пост генерального лейтенанта при следующем маркизе Джованни I. Для укрепления своей власти в 1281 году заключил договор о лояльности с 88 семьями долины Аоста.

В 1295 году уступил права на графство Аоста Амадею V Савойскому, взамен получив возможность консолидировать владения вокруг Монжове. Продолжал территориальные расширения и далее, присоединив в 1301 году Веррес, а в 1310 году Сент-Винсент. За смертью Эбало последовала четырнадцатилетняя смута, в которой двум его внукам со стороны ранее умершего старшего сына и его жены из рода Фиески противостояли четверо сыновей от второго брака, в итоге в 1337 году внукам наконец были выделены их феоды. Старший из внуков, , известен тем, что построил заново , а младший  состоял на службе у графов Савойских и основал династию савойских государственных деятелей.

Примечания

Литература 
 A. Zanotto. A propos d’une reconnaissance féodale d’Ebal le Grand de Challant, vicomte d’Aoste // Société académique religieuse et scientifique de l’ancien duché d’Aoste. 37ème bulletin, 1960, p. 83-92.

Правители Европы XIII века
Правители Европы XIV века
Графы Аоста
Шалланты